Nisi kan syfta på:

Geografi

Grekland 

 Messíni, kommunhuvudort, Peloponnesos, Messenien, 
 Nisí (ort), Mellersta Makedonien, Nomós Imathías,

Se även
 Nísos Ioannínon – en ort (och ö)

Kina 

 Nisi (socken i Kina), Sichuan, 

Robotskapade Greklandförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar